Hitoshi Shiozawa – astronomo giapponese
 Kaneto Shiozawa – attore e doppiatore giapponese
 Kōichi Shiozawa – ammiraglio giapponese
 Toshihiko Shiozawa – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese